Nome di due personaggi pubblici di origine sarda:

Salvatore Sechi, storico
Salvatore Sechi (funzionario), consigliere giuridico del Presidente della Repubblica Italiana.